

Acronyme 
Le LAMPS, pour Light Airborne Multi-Purpose System, est un programme militaire aéronautique de la Marine américaine.

Hydronyme 
Le Lamps est une rivière française, qui coule dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire, et un affluent du Céphons, donc un sous-affluent de la Loire par le Nahon, le Fouzon et le Cher.

Toponyme 
 Saint-Martin-de-Lamps est une commune française, située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.

Patronyme 

 René Lamps, né le  et décédé le  à Amiens (Somme), résistant et homme politique français.
 Gérard Lamps, né à Amiens le , ingénieur du son.